A Taça do Liechtenstein de futebol  é a principal competição de futebol do Liechtenstein, e tem sido organizado anualmente pela Associação de Futebol de Liechtenstein (LFV) desde 1946. O vencedor se qualifica para participar na Liga Europa da UEFA.

Como não existe uma liga nacional no Liechtenstein, a Taça do Liechtenstein é a única competição nacional de futebol no país. O país tem apenas sete clubes nacionais todos os quais, historicamente, já se estabeleceram nas competições da liga suíça. A taça nacional é a única via de qualificação europeias para os clubes do Liechtenstein.

Formato
A competição tem um formato incomum em que não só as primeiras equipas dos principais 7 clubes de futebol, podem entrar, mas também as equipas de reservas, os quais todos jogam nas divisões inferiores do Campeonato Suíço. Isso pode levar a algumas situações inusitadas, como na segunda eliminatória da Taça de 2006-07 copo, onde o FC Triesenberg II passou, mas a primeira equipe foi eliminada.

Equipes do mesmo clube de futebol podem ser sorteadas em conjunto em qualquer fase da competição. Nas meias finais da taça de 2009-10 o USV Eschen/Mauren jogou contra o USV Eschen/Mauren II.

A definição da fase em que cada equipa entra é feita com base no desempenho na competição da época anterior.

Finais

Futebol de Liechtenstein	
Liechtenstein	
Vencedores Taca